Márathos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Márathos (ort), Thessalien, Nomós Kardhítsas, 
 Marathópolis, ort, Peloponnesos, Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar